

Sigle 
 Società Veicoli Milanese – casa motociclistica italiana attiva negli anni ottanta
 Support vector machine (macchina a vettori di supporto) – modello di apprendimento supervisionato

Codici 
 SVM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di St. Paul's Mission (Australia)
 svm – codice ISO 639-3 della lingua croata molisana

Altri progetti